República Centro-africana (código ISO 3166)
clube de futebol
Um tipo de cartão de memória, o CompactFlash
Constituição Federal
Movimento Cristão de Jovens Convívios Fraternos
Campanha da Fraternidade
Estilo / escolha de vida (e movimento) Childfree

Cf pode ser:
símbolo químico do Califórnio

cf (seguido de um ponto):
abreviação de "confira" ou "confronte"

Desambiguações de siglas